Kovács Gyula
 Kovács Gyula (1839–1861) költő
 Kovács Gyula (1852–1903) vasúti felügyelő
 Kovács Gyula (1855–1928) jogász, belügyminiszteri titkár
 Kovács Gyula (1856–1944) közgazdász
 Kovács Gyula (1865–1939) reálgimnáziumi tanár
 Kovács Gyula (1874–1963) politikus, Tisza István egyik (sikertelen) merénylője
 Kovács Gyula (1881–1963) mérnök
 Kovács Gyula (1893–1963) vezérkari katonatiszt, a 2. magyar hadsereg vezérkari főnöke
 Kovács Gyula (1899–1987) állatorvos, egyetemi tanár, tankönyvíró 
 Kovács Gyula (1914–1997) színész
 Kovács Gyula (1917–1986) birkózó 
 Kovács Gyula (1920–1985) rendező, színész, bábszínész, bohóc
 Kovács Gyula (1926–) művészettörténész
 Kovács Gyula (1929–1992) dzsesszdobos,  „Mr. Dob”
 Kovács Gyula (1944–2012) tornász, edző
 Kovács Gyula (1945–2004) keramikus
 Kovács Gyula (1949–2019) színész
 Kovács Gyula (1954–) tőrvívó
 Kovács Gyula (1961–) operatőr, szerkesztő
 Kovács Gyula (1961–) súlyemelő
 Kovács Gyula (1962–) erdész, gyümölcsész, őshonos gyümölcsfák gyűjtője, őrzője
 Kovács Gyula (1965–) orvos, pszichológus, tanszékvezető egyetemi tanár (BME)
 Kovács Gyula (1978–2008) katona, tűzszerész

Kováts Gyula
 Kováts Gyula (1815–1873) paleobotanikus, botanikus
 Kováts Gyula (1849–1935) jogtudós
 Kováts Gyula (1869–1944) egyházi író

hasonló nevűek
 Ecsedi Kovács Gyula, E. Kovács Gyula (1839–1899) színész, színházi rendező
 P. Kovács Gyula (vágó)

Jegyzetek